Гарт Дэвис () — австралийский кинорежиссёр и кинооператор, наиболее известный по фильму «Лев» 2016 года.

Биография 
Гарт Дэвис родился в Брисбене, Австралия, в артистической семье. Его мама была художницей, а отец работал в сфере рекламы. В колледже изучал искусство и дизайн. Живёт в Мельбурне со своей женой и тремя детьми.

Карьера 
Перед дебютом в большом кино Гарт успешно работал над рекламными роликами и телевизионными проектами. Так, в 2008 году Дэвис выиграл награду на престижном фестивале рекламы — «Каннские львы», а в 2010 году стал номинантом премии Гильдии режиссёров как лучший режиссёр рекламы. В 2006 году Гарт срежиссировал нескольких эпизодов популярного австралийского телесериала «Люби, как я хочу».

«Вершина озера» 
Первой заметной работой Гарта в кино был мини-сериал «Вершина озера» 2013 года, с Элизабет Мосс, Дэвидом Уэнемом, Холли Хантер в главных ролях. За «Вершину озера» Дэвис вместе с Джейн Кэмпион были номинированы на премию «Эмми», в категории «Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы».

«Лев» 
Дебютным полнометражным фильмом Дэвиса стал «Лев», снятый по сценарию Люка Дейвиса. Основанный на автобиографической книге Сару Бриерли «Долгая дорога домой». В центре сюжета история про индийского мальчика Сару, который потерялся в пятилетнем возрасте на вокзале, но позже он попадает в приют, откуда его усыновляет семья из Австралии. Уже будучи взрослым, по совету друзей, Сару начинает поиск своей родной семьи, используя програму Google Earth. Фильм был положительно принят кинокритиками и получил шесть номинаций на премию «Оскар».

«Мария Магдалина» 
В январе 2016 года было анонсировано, что Гарт Дэвис выступит в роли режиссера совместного проекта кинокомпаний Universal Pictures International Productions и See-Saw Films, посвящённого святой Марии Магдалине. Отмечалось, что зрителям будет представлен «подлинный и гуманистический образ одного из самых загадочных духовных лидеров в истории человечества». В фильме задействованы известные голливудские актёры, в частности Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветел Эджиофор и Тахар Рахим. Съёмки фильма проходили в октябре-декабре 2016 года в Италии. Премьера фильма в России состоялась 5 апреля 2018 года.

Факты 
Актриса Руни Мара, продюсеры Харви Вайнштейн, Эмиль Шерман и Эйн Каннинг вместе с Гартом Дэвисом работали над двумя его фильмами — «Лев» и «Мария Магдалина».

Фильмография 
Режиссер (5)
  — P.I.N.S. … документальный
  — Alice … короткометражка
  — Люби, как я хочу (сериал, 2004—2007) / Love My Way
  — Вершина озера (сериал, 2013 — …) / Top of the Lake
  — Лев / Lion
  — Мария Магдалина / Mary Magdalene

Награды и номинации 
За свой первый же полнометражный фильм («Лев») был удостоен награды от Гильдии режиссёров Америки.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты премии AACTA за лучшую режиссуру
Телережиссёры Австралии